Der Cup of Nations 2023 fand vom 16. bis 22. Februar 2023 in New South Wales, Australien statt und war nach 2019 die zweite Auflage des von Football Australia organisierten Turniers im Frauenfußball. Die Teilnehmer waren Gastgeber und Titelverteidiger Australien, Spanien, Jamaika und Tschechien. In der FIFA-Weltrangliste vom Dezember 2022 belegten die vier Mannschaften die Plätze 7 (Spanien), 12 (Australien), 28 (Tschechien) und 44 (Jamaika). Für Australien, Spanien und Jamaika diente das Turnier auch als Vorbereitung auf die im Juli in Australien und Neuseeland stattfindende WM 2023.

Austragungsorte 
Spielstätten waren das Central Coast Stadium in Gosford, das CommBank Stadium in Sydney und das McDonald Jones Stadium in Newcastle sein.

Ergebnisse 

Die Anstoßzeiten richten sich nach der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ).

|}

Torschützinnen

Weblinks 
 Offizielle Website des Cup of Nations (englisch)

Einzelnachweise 

Frauenfußballwettbewerb für Nationalmannschaften
Fußballveranstaltung 2023
Fußball (Australien)
Vier-Nationen-Turnier
Sportveranstaltung in Gosford
Sportveranstaltung in Newcastle (New South Wales)
Sportveranstaltung in Sydney